Schoberstein heißen folgende geographische Objekte:
 
 Schoberstein (Osterhorngruppe) (Großer Schoberstein , Kleiner Schoberstein), Gipfel bei Strobl und Bad Goisern im Salzkammergut, Grenze Oberösterreich-Salzburg
 Schoberstein (Reichraminger Hintergebirge) (), Berg bei Ternberg zwischen Steyr- und Ennstal, Oberösterreich 
 Schoberstein (Höllengebirge) (Großer Schoberstein , Kleiner Schoberstein ), Gipfel bei Steinbach am Attersee im Salzkammergut, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Schober
 Schober (Bergname)